Petite Maman, film austro-hongrois de Henry Koster (1935)
 Petite Maman, film allemand de Josef von Báky (1950)
 Petite Maman, film français de Céline Sciamma (2021)